Die Yixing Open 2013 (auch Asian Tour 2013/14 – Event 1) war ein Snookerturnier, das vom 11. bis 15. Juni 2013 im Yixing Sports Centre in Yixing, China ausgetragen wurde.
Es war das zweite Turnier der Players Tour Championship 2013/14 und das erste Turnier der Asian Tour 2013/14.

Im Finale setzte sich Joe Perry mit 4:1 gegen Mark Selby durch und gewann damit zum ersten Mal in seiner Karriere ein Turnier der Players Tour Championship.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Vorrunde

Hauptrunde

Einzelnachweise 

2013
Players Tour Championship 2013/14